Mar Sarkis, , oder Mar Sarkis wa Bakhos, , steht für:

 Sergios und Bakchos, frühchristliche Heilige, die unter dem römischen Kaiser Galerius den Märtyrertod erlitten
 Kloster der Heiligen Sergius und Bacchus, melkitisches Kloster aus dem 4. Jahrhundert in Maalula, Syrien
 Kloster Mar Sarkis wa Bakhos (Tourza), nördlicher Libanon 
 maronitisches Kloster Mar Sarkis (Ehden) (Mar Sarkis wa Bakhos) in Ehden, Libanon
 Kloster Mar Sarkis, heutiges Gibran-Museum in Bsharri, Libanon
 Kirche Mar Sarkis wa Bakhos (Konstantiniyye), Kleine Hagia Sophia, Istanbul, Türkei
 armenisch-apostolische St.-Sarkis-Kathedrale (Damaskus), Syrien